Le patronyme Burgeon est dérivé de l'ancien néerlandais burg (fr. : bourg).

Colette Burgeon (1957-) , femme politique belge ;
Willy Burgeon (1940-), homme politique belge .